Бахри Оручи (, ;  Микушница, возле  — , ) — югославский политик албанского происхождения. Член Союза коммунистов Югославии с 1949.

 Организационный секретарь городского и районного комитетов СК в Косовска-Митровице
 Делегат Федерального совета Федерального собрания
 Член провинциального комитета СК Косова
 Член ЦК Социалистического союза трудового народа Сербии
 Секретарь Комиссии ЦК СКЮ
 Председатель Совета трудящихся комбината «Трепча»
 Секретарь палаты Союза профсоюзов Сербии
 Секретарь городского комитета СК в Косовска-Митровице с 1969
 Председатель Исполнительного совета Косова с мая 1978 по май 1980

Литература 
 Југословенски савременици: ко је ко у Југославији. „Хронометар“, Београд 1970. година.

Члены Союза коммунистов Югославии
Политики Косова
Персоналии по алфавиту